Natchez kan avse:
Natchezer – en nordamerikansk ursprungsbefolkning
Natchez, Mississippi – en stad i Mississippi, USA
Natchez (biskopsdöme) – ett katolskt biskopsdöme i Mississippi, USA